Morrison House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Morrison House (Arizona), ID-Nr. 78003243
 Morrison House (Kentucky), ID-Nr. 88003340
 Morrison House (Ohio), ID-Nr. 73001463
 Morrison House (Virginia), ID-Nr. 71001054